Ієн Армітідж (англ. Iain Armitage; нар. 15 липня 2008) — американський актор.

 Армітідж, Острів Луїджі — острів в Північному Льодовитому океані, у складі архіпелагу Земля Франца-Йосифа.